Kinugasa peut désigner :
 Teinosuke Kinugasa (1896-1982), un réalisateur et scénariste japonais ;
 le Kinugasa, un dôme de lave du mont Unzen, un volcan du Japon ;
 le Kinugasa, un croiseur () de la Marine impériale japonaise.